Goodes steht für:

 Goodes (Georgia), ein Ort im Fulton County (Georgia) im US-Bundesstaat Georgia

Goodes ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Goodes (* 1980), australischer Footballspieler
 Guy Goodes (* 1971), israelischer Basketballtrainer und -spieler